William Prescott est le nom de :
 William Prescott, un colonel de l'Armée continentale dans la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 William Prescott, un administrateur, un éducateur, un rédacteur et un théologien adventiste.